Servant kan syfta på:

 Servant (musikgrupp) – en kristen musikgrupp
 Servant (TV-serie) – en amerikansk TV-serie på Apple TV+
 Servant Girl Annihilator – en oidentifierad seriemördare som härjade i Austin i Texas i USA åren 1884–1885

Geografi

Frankrike 

 Saint-Servant, departementet Morbihan i regionen Bretagne, 
 Servant, Puy-de-Dôme, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Kanada 

 Servant Lake – en sjö  i provinsen Northwest Territories
 Île Servant – en ö  i provinsen Québec